Натуральне число 390
 390 рік до нашої ери
 390 рік нашої ери